Adam Nowakowski ps. „Piła” (ur. 1873) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Adam Nowakowski ps. „Biały” (ur. 1883) – garbarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Adam Nowakowski (1887–1973) – starszy sierżant Wojska Polskiego, podoficer 58 pp, odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości (9 listopada 1932) i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (24 stycznia 1958), w 1972 mianowany podporucznikiem
 Adam Nowakowski ps. „Korejun” (ur. 1894) – porucznik intendent Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 września 1931)
 Adam Nowakowski (1817–1986) – scenarzysta i scenograf.

Przypisy